Турнір з боксу в напівсередній вазі на літніх Олімпійських іграх 2000 пройшов з 16 по 30 вересня і в ньому взяли участь 28 боксерів. Вагові норми становили до 67 кг.

Формат змагань 
Участь у турнірі взяли 28 боксерів, які пройшли кваліфікаційні відбори, що проводилися у 1999 та 2000 роках. Усі бої проходили у форматі чотирьох раундів по дві хвилини. Очки нараховувалися за точне попадання в голову або торс. Троє із п'яти суддів мали зафіксувати попадання. Переможцем ставав боксер з більшою кількістю влучень.

Розклад

Змагання 
 |RD1-score28=RSC
|RD1-team29= |RD1-score29=5
|RD1-team30={{СпортсменОІ прапор 2|Шерзод Хусанов|UZB|2000|літніх}} |RD1-score30=15
|RD1-team31= |RD1-score31=
|RD1-team32={{СпортсменОІ прапор 2|Віталій Грушак|MDA|2000|літніх}} |RD1-score32=WO
|RD2-team01= |RD2-score01=8
|RD2-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Руслан Хаїров|AZE|2000|літніх}} |RD2-score02=13
|RD2-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Олег Саїтов|RUS|2000|літніх}} |RD2-score03=15
|RD2-team04= |RD2-score04=1
|RD2-team05= |RD2-score05=7
|RD2-team06={{СпортсменОІ прапор 2|Дорел Сіміон|ROM|2000|літніх}} |RD2-score06=11
|RD2-team07={{СпортсменОІ прапор 2|Стівен Кюхлер|GER|2000|літніх}} |RD2-score07=RSC
|RD2-team08= |RD2-score08=
|RD2-team09= |RD2-score09=5
|RD2-team10={{СпортсменОІ прапор 2|Сергій Доценко|UKR|2000|літніх}} |RD2-score10=13
|RD2-team11= |RD2-score11=4
|RD2-team12={{СпортсменОІ прапор 2|Даніяр Мунайтбасов|KAZ|2000|літніх}} |RD2-score12=13
|RD2-team13={{СпортсменОІ прапор 2|Бюлент Улусой|TUR|2000|літніх}} |RD2-score13=9
|RD2-team14= |RD2-score14=4
|RD2-team15= |RD2-score15=7
|RD2-team16={{СпортсменОІ прапор 2|Віталій Грушак|MDA|2000|літніх}} |RD2-score16=13
|RD3-team01= |RD3-score01=10
|RD3-team02={{СпортсменОІ прапор 2|Олег Саїтов|RUS|2000|літніх}} |RD3-score02=10(+)
|RD3-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Дорел Сіміон|ROM|2000|літніх}} |RD3-score03=26
|RD3-team04= |RD3-score04=14
|RD3-team05={{СпортсменОІ прапор 2|Сергій Доценко|UKR|2000|літніх}} |RD3-score05=8
|RD3-team06= |RD3-score06=7
|RD3-team07= |RD3-score07=10
|RD3-team08={{СпортсменОІ прапор 2|Віталій Грушак|MDA|2000|літніх}} |RD3-score08=19
|RD4-team01={{СпортсменОІ прапор 2|Олег Саїтов|RUS|2000|літніх}} |RD4-score01=19
|RD4-team02= |RD4-score02=10
|RD4-team03={{СпортсменОІ прапор 2|Сергій Доценко|UKR|2000|літніх}} |RD4-score03='''17
|RD4-team04= |RD4-score04=8
|RD5-team01=

Посилання 
 Офіційні результати 

Бокс на літніх Олімпійських іграх 2000